Владислав Немирич — повернувся з батьком додому 1680 року, прийняв католицизм, поланецький каштелян, як староста новоселецький помер 1706
 Владислав Немирич — овруцький староста

Немиричі